Partasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Partasaari (ö i Kajanaland), 
 Partasaari (ö i Mellersta Finland), Joutsa, 

Robotskapade Finlandförgreningar